Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2007 проводился с 26 по 28 октября 2007 года в городе Несби на арене MCI (Maniototo Curling International). Турнир проводился в 1-й раз.

В чемпионате принимали участие 11 команд (и ещё одна команда вне зачёта).

Победителями чемпионата стала (в 1-й раз в своей истории) команда Бриджет Бекер / Шон Бекер, победившая в финале команду Брайди Дональд / Скотт Бекер. Бронзовые медали завоевали команда Kylie Petherick / Murray Petherick.

Формат турнира 
Сначала команды, разбитые на 2 группы по 6 команд (A, B), участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе в один круг. Во второй этап, плей-офф, играющийся по олимпийской системе, выходят команды, занявшие в группах 1-е и 2-е места, они играют в полуфиналах, матче за 3-е место и финале. Так же разыгрывают места с 5-го по 8-е команды, занявшие на групповом этапе 3-е и 4-е места в группах.

Составы команд

Групповой этап 
Группа A

Группа B

 команды, выходящие в плей-офф за 1—4 места
 команды, выходящие в плей-офф за 5—8 места

Плей-офф

За 5—8 места

За 1—4 места

Итоговая классификация

Примечания 

Спорт в Новой Зеландии в 2007 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)
Октябрь 2007 года